8206 Masayuki – asteroide della fascia principale
 Masayuki – mangaka giapponese 
 Masayuki – nome proprio giapponese